Банши (міфологія).
 Banshee (програма) для ОС Linux
 Банші (телесеріал) (2013—2016)